{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Sus manos pueden atravesar cualquier cosa y con su manto le sirve para defenderse y atacarHabilidad de entrar y destruir los Kekkai 
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP.

Su nombre significa:Porque regañar(su nombre deriva de un dios de la mitología china).

X